AIC peut faire référence à :
Accident ischémique cérébral ou infarctus cérébral ;
Accord international sur le café, voir la section Économie de la page café ;
 Anime International Company, un studio d'animation japonais ;
 Association internationale des clubs, une organisation du football en Europe susceptible d'être créée pour remplacer le G14 ;
 Association internationale de climatologie ;
 Alice In Chains, un groupe de rock ;
  ;
  ;
 Akaike information criterion, une mesure statistique permettant de départager des modèles entre eux ;
 , un codec vidéo spécifique intégré sur tous les logiciels de montage Apple ;
 Année internationale de la chimie ;
 Air interface communications ;
 Aeronautical Information Circulars (en français, Circulaire d'information aéronautique) ;
 Association internationale du Congo, association créée en  par Léopold II ;
Automatisation Ingénierie Conseil, société spécialisée dans le conseil en stratégie pour les entreprises industrielles accessible via www.aic39.com.

Références